

Сарижаз — село, Райимбецький район, Алматинська область
 Сарижаз — село, Сузацький район, Туркестанська область

Див. також 
 Сарижазький сільський округ